Johann von Nassau ist der Name folgender Personen:
* Johann von Nassau († 1329), Fürstbischof-Elekt des Hochstifts Bamberg, siehe Johann II. (Bamberg)
 Johann von Nassau († 1309), Bischof-Elekt von Utrecht, siehe Johann I. (Utrecht) 
 

 Johann Wilhelm Friso von Nassau-Dietz (1687–1711), nomineller Fürst von Oranien, regierender Fürst von Nassau-Dietz sowie Statthalter der Provinzen Drenthe, Friesland und Groningen, siehe Johann Wilhelm Friso (Nassau-Dietz)